Toponímia:
 Hernando (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Hernando (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Hernando Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Biografies:
 Alfred Hernando Hueso (València, 1957), pilotari valencià retirat i empresari
 Ana María Hernando (1959), artista visual i escriptora argentina
 Antonio Hernando Grande (Madrid, 1947), físic espanyol, acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals
 Francisco Hernando Contreras (Madrid, 1945 - Madrid, 2020), empresari espanyol
 Francisco José Hernando Santiago (Madrid, 1936 - 2013), jurista espanyol, magistrat del Tribunal Constitucional
 José Manuel Hernando Riol (1998), futbolista castellanolleonès que juga com a defensa central 
 Rafael Hernando Fraile (Guadalajara, 1961), polític espanyol, senador pel Grup Parlamentari Popular al Senat per Almeria
 Rafael Hernando y Palomar (Madrid, 1822 - 88), compositor de sarsuela espanyol